Franciszek Jan Smolka (1810-1899) – polski prawnik, prezydent parlamentu Austro-Węgier
 Franciszek Smolka (1883-1947) – polski historyk filozofii, papirolog